Коннор () — имя и фамилия ирландского происхождения.

Имя 
 Коннор Уикем (род. 1993) — английский футболист.
 Коннор Паоло (род. 1990) — американский актёр.
 Коннор Триннир (род. 1969) — американский актёр.
 Коннор Джеймс (род. 1982) — профессиональный американский хоккеист канадского происхождения.

Вымышленные носители 
 Коннор Маклауд — протагонист фильмов «Горец», «Горец 2», «Горец 3», «Горец: Конец игры».
 Коннор Кенуэй — протагонист игры «Assassin’s Creed III».
 Коннор — один из главных героев игры «Detroit: Become Human».

Фамилия 
 Коннор, Кайл (род. 1996) — американский хоккеист, центральный нападающий.
 Коннор, Кит (род. 2004) — английский актёр.
 Коннор, Сара (род. 1980) — немецкая певица и автор песен.
 Коннор, Патрик (1820—1891) — офицер армии США.
 Коннор, Тед (1884—1955) — английский футболист.

Вымышленные носители 
 Коннор, Джон — один из главных героев франшизы «Терминатор».
 Коннор, Сара — одна из главных героинь франшизы «Терминатор».